Кралете на гепидите:
 Фастида (250), крал на гепидите средата на 3 век
 Ардарих (420—460), сподвижник на Атила
 Гундерит (460—490)
 Трапстила (490—504)
 Тразерих (504—508)
 Мундон (460—490), брат на Тразерих или Тразарих, претендент за трона
 Елемунд (+ 549), крал на гепидите
 Туризинд (548—560)
 Кунимунд (560—567), баща на Розамунда, втората съпруга на Албоин

Източници